Krahe oder Krahé ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Krahe (1617–1660), kurfürstlich-sächsischer Hofmarschall, Kammerherr und Rittergutsbesitzer
 Barbara Krahé (* 1955), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Friedrich Maria Krahe (1804–1888), deutscher Architekt, Sohn von Peter Joseph Krahe
 Friedrich-Wilhelm Krahe (1929–2019), deutscher Architekt
 Hans Krahe (1898–1965), deutscher Philologe und Sprachwissenschaftler
 Günther Krahe, Sohn von Hans Krahe, deutscher Prähistorischer Archäologe
 Javier Krahe († 2015), spanischer Liedermacher
 Lambert Krahe (1712–1790), deutscher Maler
 Peter Joseph Krahe (1758–1840), deutscher Architekt des Frühklassizismus, Sohn von Lambert Krahe
 Susanne Krahe (1959–2022), deutsche Theologin und Schriftstellerin
 Wilhelm Krahe (1839–1921), deutscher Architekt und Leiter der Hochbauinspektion Braunschweig, Sohn von Friedrich Maria Krahe

Siehe auch:
 Grahe